Tangaraense – abitanti di Tangará (Santa Catarina)
Tangaraense – abitanti di Tangará da Serra